See You Again har flere betydninger:

 See You Again (Wiz Khalifa-sang) – en sang af den amerikanske rapper Wiz Khalifa
 See You Again (Miley Cyrus-sang) – en sang af den amerikanske sangerinde Miley Cyrus
 See You Again (Carrie Underwood-sang) – en sang af den amerikanske sangerinde Carrie Underwood